Niccolò Forteguerri ist der Name folgender Personen:

* Niccolò Forteguerri (Kardinal, 1419) (1419–1473), italienischer Kardinal
 Niccolò Forteguerri (Kardinal, 1674) (1674–1735), italienischer Kardinal